Aquostic (Stripped Bare) — тридцять перший студійний альбом британського рок-гурту Status Quo, який був випущений 17 жовтня 2014 року.

Список композицій 
 Pictures of Matchstick Men
 Down the Dustpipe
 Na Na Na 
 Paper Plane 
 All the Reasons	 
 Reason for Living
 And It's Better Now 
 Caroline
 Softer Ride	 
 Claudie
 Break the Rules
 Down Down
 Little Lady 
 Mystery Song
 Rain
 Rockin' All Over the World 
 Again and Again
 Whatever You Want 
 What You're Proposing
 Rock 'n' Roll	 
 Don't Drive My Car 
 Marguerita Time	 
 Rollin' Home
 Burning Bridges	 
 Rock 'til You Drop

Учасники запису 
 Френсіс Россі - вокал, гітара
 Рік Парфітт - вокал, гітара
 Джон Едвардс - бас-гітара
 Енді Боун - клавішні

Джерела 
  
  

Альбоми Status Quo
Англомовні музичні альбоми